Babou de La Bourdaisière steht für:
 Babou de La Bourdaisière (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Babou de La Bourdaisière ist der Familienname folgender Personen:
 Fabrice Babou de La Bourdaisière (1505–1646), französischer Prälat, päpstlicher Legat in Avignon
 Françoise Babou de La Bourdaisière (um 1542–1592), französische Adlige
 Jacques Babou de La Bourdaisière (1512–1532), französischer Prälat
 Philibert Babou de La Bourdaisière (1513–1570), französischer Kardinal

Siehe auch:
 Château de La Bourdaisière, Schloss bei Montlouis-sur-Loire, Frankreich